Název Koutský potok má více vodních toků:

 Koutský potok (přítok Bělé) – pravostranný přítok Bělé v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Koutský potok (přítok Dírenského potoka) – pravostranný přítok Dírenského potoka v okrese Jindřichův Hradec
 Koutský potok (přítok Kamenice) – pravostranný přítok Kamenice v okrese Děčín
 Koutský potok (přítok Leštinského potoka) – pravostranný přítok Leštinského potoka v okrese Třebíč
 Koutský potok (přítok Zahořanského potoka) – levostranný přítok Zahořanského potoka v okrese Domažlice